Laurel rosa puede referirse a:
 el nombre común de la planta Nerium oleander;
 el nombre común de la planta Rhododendron ferrugineum.